Марондера (град)
 Марондера (дистрикт)

Зимбабве